Seznam vseh svetovnih rekordov v smučarski skokih oziroma poletih od prvega zabeležena leta 1808, ki ga je z 9.5 metri pred svojimi prijatelji sovojščaki postavil Olaf Rye v mestecu Eidsberg na Norveškem, natančneje na skakalnici Vardebakken pri "Lekum gård" pri "cerkvici v Eidsbergu". To je bil prvi svetovni rekord in nasploh prvi skok na smučeh v zgodovini. 

Drugi svetovni rekord 19,5 metra je leta 1868 v Telemarku na Norveškem postavil Sondre Norheim, ki velja za očeta modernega in telemark smučanja. Kot pravi Tim Ashburn v njegovi knjigi "Zgodovina smučarskih skokov" (ISBN 1-904057-15-2, p. 14), da bi moral Norheimov rekordni skok biti izmerjen v dolžini 31,5 metra. Ampak kot so takrat pisali vsi časopisi v Kristianiji da je bila ta dolžina nekoliko pretirana in da so v resnici izmerili dolžino 31 alenov (skandinavska merska enota; 1 alen = 62,77 centimetrov), tako da je danes v vseh uradnih statistikah rekord zabeležen kot 19,5 metra. 

Planica je v tem segmentu pisala zgodovino, verjetno najpomembnejšo doslej, saj je bilo na tem prizorišču postavljenih skupaj 38 svetovnih rekordov, največ na enem prizorišču. Tukaj sta se zgodila dva mejnika; prvi polet v zgodovini preko 100 metrov leta 1936 na Bloudkovi velikanki, ko je Josef Bradl obstal; leta 1994 pa je Toni Nieminen na Velikanki bratov Gorišek prvi preletel 200 metrsko znamko in tudi obstal.

Aktualni svetovni rekorder je Stefan Kraft, ki ga je z 253,5 metra, postavil leta 2017 na norveški letalnici Vikersundbakken. Vasilijev je dve leti pred tem v Vikersundu sicer potelel še pol metra dlje, a pri tem podrsal.

Svetovni rekordi

Moški

Ženske

Neveljavni svetovni rekordi 
Sem štejemo skoke s padcem ali z dotikom; in pa skoke z obstankom na nogah, ki pa so bili sicer doseženi na treningu izven uradnega dela tekmovanja.

 Rekordne daljave z obstankom na nogah, a nikoli uradno priznane. Ni povsem jasno, ali pred ali po tem ko je Ragnar Omdtvedt postavil sv. rekord 169 čevljev (51,5 m).

Napačno navedeni svetovni rekordi
Svetovni rekordi, ki pa to nikoli niso bili, pa so jih nekateri mediji in statistike napačno navajali:

1886  — Johannes Nordgården 24. februarja ni postavil svet. rekorda pri 26 m, pač pa padel pri dolžini sv. rekorda 27 metrov na Flatdalbakken v Seljordu. Ampak Olaf Berland je pa pristal pri 25.5 m, kar je bil takrat skoraj zagotovo sv. rekord.
1892 — Gustav Bye je 11. marca pristal pri 30 metrih in Blybergetu pri Trondheimu. Nekatere statistike so navajale, da je to bilo leta 1890, kar bi potem res bil svetovni rekord. Po tem skoku, je anonimni bralec "F2", najverjetneje Fritz Huitsfeldt, sekretar smučarske zveze v Oslu, napisal odprto pismo v norveškem časniku Aftenposten, kjer je organizatorje iz Trondheima obtožil da so pri merjenju daljave goljufali. Nakar je v istem časniku dobil ekspresen odgovor organizatorjev na njegove lažnive obtožbe.
1913 — Thorleif Knudsen je 2. marca na Bolgenschanze pristal pri 48 m, a ni bil nikoli svet. rekord. Evropejci so priznavali samo svoje rekorde, ne pa tudi severnoameriških. Dva tedna prej je Ragnar Omtvedt postavil sv. rekord pri 169 čevljih (51.5 m).
1914 — Josef Henriksen in Fridolf Aas sta 1. februarja na Gustadbakken skočila 48.5 m, a nista bila sv. rekorda. Evropejci so priznavali samo svoje rekorde, ne severnoameriških. Malo prej je Ragnar Omtvedt postavil sv. rekord pri 169 čevljih (51.5 m).
1918 — Henry Hall bi naj 22. februarja pristal pri 62.2 metrih, a to ni res, saj to leto v Steamboat Springsu ni bilo nobenega rekorda. Najdaljši skok tisto leto je v Steamboat Springsu je postavil Anders Haugen pri 191 čevljih (58.2 m).
1931 — Alf Engen je 1. januarja na Ecker Hill skočil 231 čevljev, a to ni bil nikoli sv. rekord. Američani takrat niso priznavali evropskih rekordov, samo svojih 229 čevljev Omtdveta. Že mnogo prej sta skočila Badrutt 246 čevljev in Nelsen 240 čevljev.
1931 — Alf Engen je 1. februarja na Ecker Hill skočil 243 čevljev, a to ni bil nikoli sv. rekord. Američani takrat niso priznavali evropskih rekordov, samo svojih 229 čevljev. Badrutt je skočil 246 čevljev že leta 1930 in Nelsen 240 čevljev že leta 1925.
1933 — Alf Engen je 26. februarja na Ecker Hill skočil 281 čevljev (85,6 m), a to ni bil nikoli sv. rekord. Američani so priznavali samo svoje. Henri Ruchet je skočil 285 čevljev že dan prej, Sigmund Ruud pa 282 čevljev en teden prej v Villarsu.
1941 — Vsi planiški skoki 2. marca v tem vrstnem redu; Lahr (111 m), Krauß (112 m) and Mair (109 m z dotikom) niso bili nikoli svetovni rekordi, saj so v resnici nastopili šele po Geringovem rekordu pri 118 m, kot je opisano v Jutru.
1991 — veliko špekulacij, netočnosti in dvomov se je leta pojavljalo v raznih statistikah glede Ralpha Gebstedta, ki bi naj 23. marca v Planici, domnevno izenačil svetovni rekord na 194 metrov. V resnici pa je pristal le pri 190 metrih.

Vsi poleti čez 250 metrov 

Do 22. marca 2018

Tandem 
On Slovenska skakalca Rok Urbanc in Jaka Rus sta 18. februarja 2016 prvič v zgodovini izvedla skok v tandemu na skakalnici HS45 v Planici.

Glej tudi 
 Seznam državnih rekordov v smučarskih skokih
 Seznam slovenskih rekordov v smučarskih skokih

Opombe

Sklici

Zunanje povezave 
 Slovene and Planica records at jozeslibar.si 

Seznami smučarskih skokov
Svetovni rekordi
Svetovni rekorderji
Smučarski poleti

http://archive.wikiwix.com/cache/20120708122329/http://www.osc-planica.si/uploads/file/3SloPlaRek11.pdf